Liste des municipes de l'État du Maranhão par population, en ordre décroissant, basé sur les estimations de l'Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE) au .

Plus de  habitants

Plus de  habitants

Plus de  habitants

Plus de  habitants

Moins de  habitants

Source
Estimations de l'IBGE au  juillet 2005

Maranhao
Municipalité au Maranhão